Il singolare del torneo di tennis PBZ Zagreb Indoors 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Stefan Koubek 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Ivan Ljubičić (campione)
  David Ferrer (primo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Radek Štěpánek (secondo turno)

 Mario Ančić (secondo turno) 
 Jarkko Nieminen (secondo turno) 
 Igor' Andreev (primo turno) 
 Feliciano López (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

PBZ Zagreb Indoors 2006
ATP Tour 2006